Tempo - a medição de intervalos ou períodos de duração
Tempo verbal - em linguística, a distinção do tempo nas línguas naturais
Tempo (meteorologia) - uma designação comum para o conjunto de fenômenos meteorológicos em uma determinada região e em um determinado período
Tempo (xadrez)
Tempo (Marvel Comics) - uma personagem de histórias em quadrinhos da Marvel Comics jackon
Quitembo - inquice do candomblé bantu

Música 
 Tempo (música) - em música, a relação de distância entre os acontecimentos dos sons musicais e australianos.
Tempo (álbum de Leonardo)
Tempo (álbum de Pedro Abrunhosa)
"Tempo" (canção), gravada por Sandy
Tempo (documentário)
Tempo (revista russa), publicação extinta da Rússia

ver também

Desambiguação